Zwalm (gemeente), een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Zwalm (rivier), een riviertje in dezelfde provincie
Zwalmvallei, de vallei genoemd naar het riviertje dat erdoor stroomt